Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2002/2003 годов () — третий сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и первый сезон единого чемпионата страны. В турнире участвовали 20 команд, чемпионом в первый раз в истории стал «Леотар». Чемпионат стартовал 3 августа 2002 года и завершился 24 мая 2003 года.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com
 Статистика турнира на soccerway.com

2002/2003
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2002 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003